1998 Голяма награда на Австрия е 21-вото за Голямата награда на Австрия и десети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 26 юли 1998 година на пистата А1 Ринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Репортаж 
Миксирана стартова редица се получи по време на квалификацията, с Джанкарло Фисикела и Жан Алези на първа стартова редица. В състезанието Мика Хакинен финишира първи с Дейвид Култард на втора позиция правиейки двойна победа за Макларън.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия